Miejscowości w Polsce, nazwa urzędowa
 Kolonia Zawady – wieś w woj. łódzkim w pow. łaskim, w gminie Widawa
 Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Zawady – przysiółek wsi Zawady w woj. mazowieckim w pow. węgrowskim, w gminie Liw
 Kolonia Zawady – część miasta Białystok
 Kolonia Zawady – kolonia wsi Zawady w woj. podlaskim w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski

 Zobacz też
 Zawady